Михаил Антоненко:
 Антоненко, Михаил Васильевич (1910—1983) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Антоненко, Михаил Юрьевич (Шехтман; род. 1989) — российский пианист и дирижёр.